O Estádio Goyang é um estádio multiuso localizado em Goyang, na Coreia do Sul. Atualmente é usado para jogos de futebol, onde o Goyang KB manda suas partidas. O estádio suporta  pessoas. Foi construído em 2003.

Ligações externas 
Goyang Stadium

Goyang
Goyang
Construções de Goyang
Desporto de Goyang
Goyang Zaicro FC